Le Groupement européen de coopération territoriale Pyrénées-Méditerranée s’est constitué en 2009 comme support juridique de l’Eurorégion de même nom créée en 2004 (en catalan , en espagnol , en occitan , en aragonais ).

Historique 

L'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est créée le  entre l’Aragon, la Catalogne, les Îles Baléares, le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. En mai 2006, l’Aragon a suspendu sa participation. Des structures aragonaises continuent cependant à participer à certains réseaux euro régionaux de la société civile.

Depuis août 2009, le GECT Pyrénées-Méditerranée, nouvel instrument juridique doté d’une personnalité propre, aide l’Eurorégion à poursuivre ses objectifs, en particulier la coopération transfrontalière, transnationale et inter-régionale et la cohésion économique, sociale, et territoriale.

Composition 
L'Eurorégion se compose actuellement de la Catalogne, des Îles Baléares et de la région Occitanie. La communauté autonome d'Aragon a suspendu sa participation à l'eurorégion en 2006 à la suite du conflit sur les biens ecclésiastiques de Frange d'Aragon et, par conséquent, ne participe pas au GECT. Cependant, le GECT prévoit en son article G l'adhésion de nouveaux membres.

Missions 
Les missions de l'Eurorégion sont de réaliser et gérer, dans une perspective de développement durable, les actions de coopérations territoriales approuvés par ses membres. 

Parmi les autres missions de l'Eurorégion se trouve celle de consolider un Eurocampus regroupant les établissements d’enseignement supérieur en vue d’améliorer leur compétitivité et de favoriser la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs ainsi que le Creamed (réseau de chercheurs en sciences humaines et sociales).

Organes et fonctionnement 
Les langues officielles de l'Eurorégion sont le catalan, le français, l’espagnol et l’occitan. Les langues de travail sont le catalan, l’espagnol et le français.

Assemblée générale 
L'Assemblée se compose des présidents en exercice des collectivités territoriales et communautés autonomes qui en sont membres. Elle est présidée par le Président de l'Eurorégion et, en cas d'empêchement, par son suppléant.

L'Assemblée dispose d'une compétence de plein droit pour toutes les compétences dont l'exercice n’a pas été confié à d'autres organes du GECT. Elle adopte aussi son règlement intérieur, lequel peut prévoir la création de Comité spécialisés visant à faciliter la prise de décision au sein du groupement.

Elle approuve le budget annuel et fixe le montant des contributions de chacun des membres de l'Eurorégion.

Les délibérations de l’Assemblée sont soumises à plusieurs conditions nécessaires à leurs validités :
 seuls les points inscrit à l'ordre du jour doivent être abordés,
 la majorité des membres de l’Assemblée doit être présent,
 et les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.

Président 

La présidence de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée est assurée par l'une des régions membres . Cette présidence est tournante tous les 18 mois. Il est également le président du GECT..

Le président préside l'Eurorégion et l'Assemblée qu'il peut convoquer et dont il établit l'ordre du jour.

Directeur du GECT 

Le Directeur est nommé par le président sur proposition de l’Assemblée pour un mandat de 3 ans renouvelables. Depuis 2017, l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée ne dispose plus de bureau à Barcelone.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Géographie de l'Union européenne

Liens externes 
 
 Portail Culturel
 Site web Eurocampus
 Site web Creamed

Groupement européen de coopération territoriale
Relations entre l'Espagne et la France
2009 dans l'Union européenne
Géographie de la Catalogne
Politique en Catalogne
Géographie des îles Baléares
Politique dans les îles Baléares
Géographie de la région Occitanie
Politique en région Occitanie